Bojary – dzielnica Białegostoku
 Bojary – dzielnica Biłgoraja
 Bojary – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Wilno
 Bojary – zbiornik retencyjny koło Biłgoraja

 Miejscowości w Polsce 
 Bojary – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze 
 Bojary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki 
 Bojary – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Bojary – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew

 Miejscowość na Białorusi
 Bojary – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Ośnieżyce
 Bojary – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Zieleniewicze
 Bojary – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Rzeczyca
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie indurskim
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie podłabieńskim
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie wiercieliskim
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Łuki
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie żabineckim.
 Bojary – w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
 Bojary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór
Bojary – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł
 Bojary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Ciurle
 Bojary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Kraśne
Bojary – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo
Bojary – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo
Bojary – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
Bojary – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
Bojary – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.

 Kolej
 Bojary – przystanek kolejowy w Bojarach, w województwie podlaskim, w Polsce
 Bojary – przystanek kolejowy w miejscowości Bojary, w rejonie mołodeczańskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi